Dwór Górny w Starej Łomnicy – zabytkowy dwór wybudowany pod koniec XVI w. w Starej Łomnicy.

Dwór położony jest w Starej Łomnicy – wsi w Polsce, w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Bystrzyca Kłodzka.

Opis 
Dwukondygnacyjny renesansowy dwór zwieńczony łamanym dachem naczółkowym, pokrytym łupkiem.

Zobacz też 
 Dwór dolny
 Dwór środkowy

Przypisy

Bibliografia 
 Słownik geografii turystycznej Sudetów. Kotlina Kłodzka, tom 15, pod red. Marka Staffy, Wrocław, Wyd. I-BiS, 1994, , s. 406

Stara Łomnica
Stara Łomnica
Stara Łomnica